Il Campionato mondiale di calcio Under-20 2001, era la tredicesima edizione del torneo che si disputò in Argentina dal 17 giugno al 17 luglio, 2001.

La manifestazione si giocò in 6 stadi situati nelle città di Buenos Aires, Còrdoba, Mendoza, Rosario, Salta, e Mar del Plata. Il miglior giocatore di questa edizione fu Javier Saviola anche per i suoi 11 goal segnati che ne fecero il capocannoniere.

Stadi

Qualificate 
Le squadre qualificate al Campionato mondiale di calcio Under-20 2001 furono 23 squadre nazionali. L'Argentina fu ammesso di diritto come nazione ospitante, portando il numero finale a 24 squadre.

Fase a gruppi 
Legenda

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Migliori terze classificate 
Le migliori quattro squadre giunte terze avanzavano anch'esse agli ottavi di finale.

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Riconoscimenti

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2001
2001
Competizioni sportive in Argentina